Het gevecht tussen Carnaval en Vasten ('s-Hertogenbosch), schilderij
 Het gevecht tussen Carnaval en Vasten (Utrecht), schilderij

 De strijd tussen Vasten en Vastenavond, schilderij van Pieter Bruegel de Oude